Winiarski ist der Familienname folgender Personen:

 Bohdan Winiarski (1884–1969), polnischer Jurist
 Léon Winiarski (1865–1915), polnischer Soziologe
 Michał Winiarski (* 1983), polnischer Volleyballspieler